Offspring puede referirse a:

 Offspring (serie), serie de comedia-drama australiano, protagonizado por Asher Keddie, Don Hany, Kat Stewart y John Waters.
 The Offspring, banda de rock estadounidense, formada en Orange County, California. Integrada por Dexter Holland, Noodles, Greg K, Pete Parada y Josh Freese.